Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1988
 Letnie Igrzyska Olimpijskie 1988